Miejscowości w Australii:
 Middleton – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w Kanadzie:
 Middleton – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Middleton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Middleton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Middleton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon
 Middleton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardeman
 Middleton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Middleton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Middleton (ang. Middleton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Middleton (ang. Middleton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Middleton (ang. Middleton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Middleton (ang. Middleton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Middleton (ang. Middleton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Middleton (ang. Middleton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Middleton (ang. Middleton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Middleton (Belford) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Middleton (Bitterley) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Middleton (Craven) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Middleton – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Middleton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Middleton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Middleton (Leeds) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Middleton (Oswestry Rural) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Middleton (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Middleton (Wallington Demesne) – miejscowość w civil parish Wallington Demesne, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Middleton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)

 Middleton-by-Wirksworth – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Middleton-by-Youlgreave – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Middleton in Teesdale – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Middleton-on-Leven – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia) 
 Middleton-on-Sea – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Middleton on the Hill – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Middleton on the Wolds – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Middleton Baggot – miejscowość w Shropshire (dystrykt), w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Middleton Cheney – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia) 
 Middleton Green – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia) 
 Middleton Hall – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia) 
 Middleton Junction – miejscowość w Oldham, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia) 
 Middleton Moor – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia) 
 Middleton of Dalrulzian – miejscowość w Perth and Kinross (Szkocja)  
 Middleton One Row – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Middleton Park – miejscowość w Aberdeen (Szkocja)
 Middleton Place – miejscowość w Kumbrii (Anglia) 
 Middleton Priors – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Middleton Quernhow – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia) 
 Middleton Scriven – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia) 
 Middleton St George – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Middleton Stoney – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Middleton Tyas – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia) 

Osoby o nazwisku Middleton:
 Charles Middleton, 1. baron Barham – brytyjski wojskowy i polityk
 Katarzyna, księżna Cambridge – z domu Middleton, żona brytyjskiego księcia Wilhelma
 Philippa Middleton – siostra Katarzyny
 Thomas Middleton – angielski dramaturg
 Troy Middleton – amerykański generał